In 1911/12 werd opnieuw geen West-Pruisische voetbalcompetitie gespeeld zoals de vorige seizoenen. 

Hieronder de resultaten van de vijf districten die wel tot de regio West-Pruisen behoorden, de winnaars plaatsten zich voor de Baltische eindronde.

Bezirk Elbing

Bezirk Graudenz
 Voorronde

 Finale 1

Seminar SV Thorn werd naar de Baltische eindronde afgevaardigd zonder te spelen. Echter werd later besloten om de wedstrijd toch te herspelen, voor de eindronde kwam dit te laat.
 Finale 2

Om een onbekende reden werd deze uitslag geannuleerd en kwam er een nieuwe wedstrijd.
 Finale 3

Bezirk Danzig 
Sp. Abt. des Lehrerseminars Langfuhr nam de naam Sp. Abt. des Lehrerseminars Danzig aan.

Bezirk Stolp/Lauenburg

Bezirk Bromberg/Schneidemühl
De competitie in dit district werd pas in het voorjaar van 1912 opgericht en ging pas in 1912/13 officieel van start.

Externe links
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Danzig-West-Pruisen
Duits competitievoetbal 1911/12